Аюшеев (Аюшиев) — бурятская фамилия. Происходит от имени Аюша, которое является монгольской транскрипцией санскритского имени буддийского божества долголетия Амитаюса.

 Аюшеев, Дамба Бадмаевич (род. 1962) — глава Буддийской традиционной сангхи России.
 Аюшеев, Дандар Дампилович (1910—1971) — советский композитор
 Аюшиев, Болот Ванданович (род. 1949) — бурятский государственный деятель.
 Аюшеев, Очир Бадмаевич (род. 1940) — бурятский советский колхозник, депутат Верховного Совета СССР.
 Аюшеев, Радна Будаевич (1922—1944) — участник Великой Отечественной войны, снайпер морской пехоты Северного флота.
 Аюшиев, Цыдып (род. 1983) — бурятский поп-исполнитель.
 Аюшеев, Шарлай Убушеевич (1885—1974) — бурятский общественный деятель.